Консепсьйо́н ( — «Зачаття») — слово, що має такі значення:

Топонім 

 Консепсьйон — місто в Болівії, в департаменті Санта-Крус;
 Консепсьйон — озеро в Болівії, в департаменті Санта-Крус;
 Консепсьон — місто в Парагваї;
 Консепсьон — департамент в Парагваї;
 Консепсьйон — місто в Чилі;
 Консепсьйон — затока Тихого океану в Чилі;
 Консепсьйон — провінція в Чилі;
 Консепсьйон — вулкан у Нікарагуа, Центральна Америка.
 Університет Консепсьйон — один з найпрестижніших університетів у Чилі

Інше 
 «Консепсьйон» — один з кораблів експедиції Ф. Магеллана

Див. також 
 Великий Консепсьйон